Македо́нская диа́спора () насчитывает 400—500 тыс. человек (30—40 % общей численности македонцев).
Следует различать диаспору славян македонцев, происходящих главным образом из современного славяно-албаноязычного государства Северная Македония, от многочисленной диаспоры греков-македонян, происходящих главным образом из исторической провинции Греции Македония.

Численность Македонской диаспоры (по убыванию) 

 Австралия: 83 987 (2001 г.) (австралийцев македонского происхождения — 100 000—120 000)
 Германия: 61 105 (2004 г.) (граждане Северной Македонии)
 Италия: 58 460 (2004 г.) (граждане Северной Македонии)
 США: 42 812 (2002 г.)
 Канада: 31 265 (2002 г.) (канадцев македонского происхождения — 100 000—150 000)
 Сербия: 25 847 (2002 г.)
 Швейцария: 6 415 (2000 г.)
 Австрия: 5 145 (2001 г.)
 Хорватия: 4 270 (2001 г.)
 Словения: 3 972 (2002 г.)
 Франция: 2 300 (2003 г.)
 Босния и Герцеговина 2 278 (2005 г.)
 Россия 1 000 (см. Македонцы в России)
 Румыния: 731 (2002 г.)

Географическая Македония

 Греция (Историческая провинция Македония): 
 Болгария (Благоевградская область): свыше 200 000 человек македонского происхождения, которые сохранили своё болгарское самосознание. По данным переписи 2011 года только 1 604 гражданин Болгарии записал себя македонцем как отдельным этносом.

Источники 

 

Македонская диаспора